Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Byron Black che ha battuto in finale Leander Paes 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Byron Black (Campione)
 Leander Paes (finale)
 Dick Norman (semifinali)
 Laurence Tieleman (semifinali)

 David Nainkin (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids (primo turno)
 Eyal Ran (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1995